

Persone 
 Alfred Escher (1819-1882) – imprenditore e politico svizzero
 Lydia Welti-Escher (1858-1891) – mecenate svizzera, figlia del precedente
 Maurits Cornelis Escher (1898-1972) – incisore e artista grafico olandese

Geografia 
 Escher Wyss – quartiere del distretto (Kreis) 5 (Industriequartier) di Zurigo

Altro 
 4444 Escher – asteroide della fascia principale
 Escher Wyss – società per azioni svizzera
 Gödel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante – saggio di Douglas Hofstadter del 1979
 Poliedro di Escher – poliedro composto di tre ottaedri non regolari
 Escher – famiglia zurighese

Altri progetti